Bentejac est un patronyme porté notamment par :

 Dominique Bentejac (1944-2022), cavalier français de concours complet ;
 Fabienne Bentejac (née en 1962), footballeuse française.